Ciani puede hacer referencia a:

Antonio Ber Ciani, actor y director de cine argentino.
Dino Ciani, pianista italiano.
Marcos Ciani, automovilista argentino.
Michaël Ciani, futbolista francés.
Suzanne Ciani; pianista y compositora estadounidense.
Yolanda Ciani, actriz mexicana.